

Geografia 
 Stati Uniti d'America
 Eldridge – città della Contea di Walker, Alabama
 Eldridge – città della Contea di Scott, Iowa
 Eldridge – census-designated place statunitense in California

Persone 
 Charles Eldridge (1854-1922) – attore statunitense
 Courtney Eldridge (1980) – ex cestista statunitense
 Ernest Eldridge (1897-1937) – pilota automobilistico britannico
 Florence Eldridge (1901-1988) – attrice statunitense
 John Eldridge, Jr. (1903-1942) – militare statunitense
 Mark D. B. Eldridge (...) – biologo australiano
 Osiris Eldridge (1988) – cestista statunitense
 Roy Eldridge (1911-1989) – trombettista statunitense

Altro 
 Fiat SB4 Eldridge "Mefistofele" – autovettura da corsa
 USS Eldridge – cacciatorpediniere statunitense